Халма́тов — фамилия алтайского происхождения. Известные носители:
 Халматов, Владимир Константинович (1912—1969) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Халматов, Муроджон Айбекович (род. 2003) — казахстанский футболист.
 Халматов, Эргаш (1919 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также